Leyangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Leyangan, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Leyangan, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar